Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Bierut – polski komunista
 Jacek Bierut – polski poeta i prozaik
 Jan Bierut (Chyliński) – polski inżynier i urzędnik, syn Bolesława
 Janina Górzyńska-Bierut – żona Bolesława, pierwsza dama Polski
 Krystyna Bierut-Maminajszwili – polska inżynier architekt, córka Bolesława
Inne:
 MS Bolesław Bierut
 Dekret Bieruta